Los Juegos Europeos de Policías y Bomberos nacen a raíz de la participación de un grupo de policías locales de Pontevedra en los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos, celebrados en Barcelona en el año 2003.

Como es bien sabido, los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos, que se vienen celebrando desde el año 81, tienen lugar cada dos años de número impar en una ciudad diferente. Los Juegos Europeos, desde sus inicios en el 2006 en la ciudad de Pontevedra, ha venido superando el número de participantes en cada edición, los mismos se celebran cada dos años de número par.

Sedes de los Juegos Europeos de Policías y Bomberos 
</center>

Enlaces externos 
 Juegos Europeos de Policías y Bomberos
 Juegos Europeos de Policías y Bomberos Huelva 2016
 Juegos Europeos de Policías y Bomberos Algeciras 2018